Tejo – portugalska nazwa najdłuższej rzeki Półwyspu Iberyjskiego,
 tejo – nazwa popularnej w Ameryce Łacińskiej gry zręcznościowej,
 Światowa Esperancka Organizacja Młodzieżowa (esp. Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO).
 NRP Tejo – nazwa noszona przez portugalskie okręty